Halama est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1970), acteur polonais
Jan Halama (né en 1988), joueur tchèque de football
 (né en 1972), lanceur américain au baseball
 (1911-1996), danseuse et actrice polonaise
 (1940-2017), joueur et entraineur tchèque de football

Homonymie de patronyme